Сидоровский сельсовет — название муниципальных образований и административно-территориальных единиц.

Белоруссия 
 Сидоровский сельсовет — в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Сидоровский сельсовет — в Романовском районе Алтайского края.
 Сидоровский сельсовет — в Топчихинском районе Алтайского края.
 Сидоровский сельсовет — в Звенигородском (1929—1957, 1960—1965), Кунцевском (1957—1960) и Одинцовском (1965—1994) районах Московской области.
 Сидоровский сельсовет — в Колыванском районе Новосибирской области.
 Сидоровский сельсовет — в Ярковском районе Тюменской области. Упразднён.
 Сидоровский сельсовет — в Матраевском (1937—1956) районе Башкирии.

См. также 
 Сидоровское сельское поселение

Примечания